Die IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2022 war die 46. Austragung der von der International Billiards & Snooker Federation ausgetragenen Amateur-Weltmeisterschaft im Snooker. Sie fand vom 5. bis 11. November 2022 im Sueno Hotels Beach Side in der türkischen Stadt Antalya statt.

Weltmeister wurde der Malaysier Lim Kok Leong, der im Finale den Finalisten des Vorjahres, Amir Sarkhosh aus dem Iran, mit 5:0 besiegen konnte. Das mit 134 Punkten höchste Break des Turniers erzielte der ehemalige finnische Profispieler Robin Hull in seinem Gruppenspiel gegen den Österreicher Jérôme Liedtke.

Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen neben Liedtke drei weitere Österreicher teil, von denen nur Florian Nüßle die Finalrunde erreichte. Die beiden Schweizer Risto Väyrynen und Alain Vergère sowie der Deutsche Umut Dikme schieden jeweils in der Gruppenphase aus.

Modus 
Die 97 Teilnehmer wurden in 24 Gruppen eingeteilt, in denen sie im Round-Robin-Modus gegeneinander antraten. 48 Spieler qualifizierten sich für die Finalrunde, die vom 9. bis 11. November 2022 im K.-o.-System ausgespielt wurde. Zu den in der Gruppenphase ausgeschiedenen Spielern gehörten auch die ehemaligen Profispieler Hatem Yassen und Ahmed Saif.

Finalrunde

Runde der letzten 64 bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Während des Turniers spielten 13 Spieler insgesamt 18 Century Breaks.

Weblinks 
 Offizielle Hauptseite des Turnieres bei esnooker.pl (englisch)
 2022 World Amateur Championship – Men bei CueTracker (englisch)

Einzelnachweise 

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Antalya